De CECAFA Cup 1984 was de 12e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 1 tot en met 15 december 1984 en werd gehouden in Oeganda. Zambia won het toernooi voor de eerste keer in de geschiedenis door in de finale Malawi na strafschoppen te verslaan. Oeganda werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Malawi was al geplaatst en Zanzibar was al uitgeschakeld. Toen Kenia en Somalië gelijkspeelden eindigen ze gelijk in de poule, een strafschoppenserie bepaalde uiteindelijk wie van de tweede door ging naar de knock-outfase. Kenia won die strafschoppenserie en eindigde daardoor tweede in de poule.

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1984 op rsssf

Voetbal in 1984
Voetbal in Oeganda
CECAFA Cup
Sportevenement in Oeganda